Boxer steht für:

 Boxkämpfer, siehe Boxen
 Widerstandskämpfer beim Boxeraufstand 1900 in China
 eine Hunderasse, siehe Deutscher Boxer
 eine Motor-Bauform, siehe Boxermotor
 Boxer (Magazin), ungarisches Lifestylemagazin
 eine Jeansmarke in der DDR, siehe Jeans #Geschichte
 eine Schweizer Biermarke, siehe Bière du Boxer SA
 BoxeR, Nickname des südkoreanischen E-Sportlers Lim Yo-hwan (* 1980)

Musik:
 Boxer (Band), US-amerikanische Punkrockband
 Boxer (englische Band), englische Rockband

Fahrzeuge:
 GTK Boxer, gepanzertes Transport-Kraftfahrzeug
 Peugeot Boxer, Lieferwagen des französischen Herstellers Peugeot

Schiffe:
 HMS Boxer, verschiedene Schiffe der britischen Royal Navy
 USS Boxer, verschiedene Schiffe der United States Navy

Boxer ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Boxer (* 1940), US-amerikanische Politikerin
 Charles Ralph Boxer (1904–2000), britischer Historiker
 Christina Boxer (* 1957), britische Mittelstreckenläuferin
 Edward Mounier Boxer (1822–1898), britischer Offizier und Erfinder auf dem Gebiet der Waffentechnik
 John Boxer (1916–2009), österreichischer Emigrant, Offizier der US-Armee
 Nathan Boxer (1925–2009), US-amerikanischer Tontechniker
 Stephen Boxer (* 1950), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Der Boxer
 The Boxer